HTP steht für:
 HTP Investments, niederländisches Investmentunternehmen
 htp GmbH, Telekommunikationsunternehmen
 High test peroxide, Wasserstoffperoxid als Raketen- und Torpedotreibstoff, siehe Walter-Antrieb
 Hochleistungsthermoplast, Untergruppe der thermoplastischen Kunststoffe
 Hochtemperaturpyrolyse, thermochemisches Verfahren, siehe HTP-Verfahren
 Hughes Turner Project, Studio-Alben der Musiker Joe Lynn Turner und Glenn Hughes, siehe Joe Lynn Turner #Hughes Turner Project
 Hydroxytryptophan, nicht-proteinogene Aminosäure, siehe 5-Hydroxytryptophan (5-HTP)

ḥtp steht für:
 ägyptische Hieroglyphe Hotep (Gardiner R4, Unicode U+132B5) wie in Imhotep

Abkürzung